Erbgang steht für:

 Erbgang (Recht), ein Begriff aus dem Recht 
 Erbgang (Biologie), ein Begriff aus der Biologie